Presa Chículi är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Cajeme och delstaten Sonora, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. Presa Chículi ligger  meter över havet. Den ligger i sjön El Chículi.

Terrängen runt Presa Chículi är platt västerut, men österut är den kuperad. Presa Chículi ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Cerro El Potrero,  meter över havet,  km nordost om Presa Chículi. Runt Presa Chículi är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Estación Corral,  km söder om Presa Chículi. Trakten runt Presa Chículi består till största delen av jordbruksmark.

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Sonora (delstat)